Белянин — русская фамилия:

Персоналии 
 Белянин, Андрей Олегович (род. 1967) — российский прозаик и поэт, пишущий в жанре «фэнтези».
 Белянин, Борис Владимирович (1907—1991) — советский учёный в области аэродинамики, преподаватель.
 
 Белянин, Михаил Фёдорович (1910—1976) — советский футбольный судья.
 Белянин, Пётр Николаевич (1926—2008) — учёный в области машиностроения, член-корреспондент АН СССР.

Населённые пункты 
 Белянин (Ростовская область) — хутор в Багаевском районе Ростовской области России